Krokon () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Krokon (König), Herrscher in Eleusis
 Krokon (Eponym), Namensgeber der Krokoniden, vermutlich mit o. g. identisch
 Krokon (Olympionike), Sieger im Pferderennen